Huskvarna eller Husqvarna kan syfta på:

 Husqvarna – ett svenskt företag
 Huskvarna – en kommundel i Jönköping
 Huskvarna köping – en tidigare kommun i Jönköpings län 1907–1910
 Huskvarna stad – en tidigare kommun i Jönköpings län 1911–1970
 Huskvarna församling – en församling i Södra Vätterbygdens kontrakt, Växjö stift 1919–
 Huskvarna kyrka – en kyrkobyggnad i Huskvarna
 Huskvarna distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–

Astronomi 
 7528 Huskvarna – en asteroid

Idrott 
Huskvarna AIK – en idrottsklubb i Sverige
Husqvarna FF – en fotbollsförening i Sverige
Husqvarna IF – en idrottsförening i Sverige
Husqvarna IK – en innebandyklubb i Sverige
HV 71 – (Husqvarna/Vätterstad 1971), en ishockeyklubb i Jönköping